Greatest Kiss е пети компилационен албум на американската рок група Kiss. Издаден е на 8 април 1997 г. от Mercury Records.

Песни

Позиции в класациите 
 Албум

Източници 

Албуми на Кис
Музикални албуми от 1997 година
Компилации